El quintet de la mort, títol original en anglès The Ladykillers, pel·lícula dirigida per Alexander Mackendrick (1955)
 The Ladykillers (pel·lícula de 2004), pel·lícula dirigida pels germans Coen